Змагання з легкої атлетики на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на літніх Олімпійських іграх 1896 в Афінах і з того часу включалися в програму кожних наступних Ігор. Програма змагань своїми коріннями посилається до дисциплін античних Олімпійських Ігор. Спочатку змагання були чоловічими, але на літніх Олімпійських іграх 1928 в Амстердамі були введені жіночі дисципліни. У цьому виді спорту розігруються 48 комплектів нагород.

Змагання

Дисципліни

Чоловіки

Жінки

Змішані 

На Олімпійських іграх 2020 вперше в історії олімпійських легкоатлетичних змагань була представлена змішана дисципліна — естафетний біг 4×400 метрів, де у складі кожного квартету учасників брали участь по двоє чоловіків та жінок.

На Олімпійських іграх 2024 вперше в історії олімпійських легкоатлетичних змагань буде представлена друга змішана дисципліна — спортивна ходьба, формат якої ще обговорюється.

Олімпійські рекорди

Чоловіки

Жінки

Змішані дисципліни

Медальний залік

Багаторазові олімпійські чемпіони 

Нижче наводяться всі спортсмени, які чотири або більше разів здобували звання чемпіона Олімпійських ігор у дисциплінах олімпійської легкоатлетичної програми.

Багаторазові олімпійські призери 

Нижче наводяться всі спортсмени, які п'ять або більше разів ставали призерами Олімпійських ігор у дисциплінах олімпійської легкоатлетичної програми.

Чоловіки

Жінки

Учасники за країнами

Примітки

Джерела 

 Сторінка олімпійських змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка легкоатлетичних змагань  на сайті Міжнародного олімпійського комітету 
 Статистичний довідник олімпійських легкоатлетичних змагань 1896—2016  
 Статистика олімпійських легкоатлетичних змагань  на сайті  
 

Види спорту на літніх Олімпійських іграх